

Osoby 
 promotor – samodzielny pracownik naukowy kierujący pracą doktoranta i promujący go do nadawanego przez daną uczelnię stopnia naukowego doktora
promotor – nieformalnie: pracownik naukowy kierujący pracą magistranta i promujący go do nadawanego przez daną uczelnię tytułu zawodowego magistra
 promotor – inicjator i opiekun jakiegoś przedsięwzięcia

Terminologia naukowa 
 promotor (inaczej aktywator) – substancja zwiększająca szybkość reakcji po dodaniu jej do katalizatora
 promotor genu – odcinek DNA

Przypisy